WRO steht für:
 Nikolaus-Kopernikus-Flughafen Breslau
 World Robot Olympiad

wro steht für:
 Worrorra (Dialekt) (ISO-639-3-Code), Hauptdialekt des Dialektclusters Worrorra, gefährdete australische Sprache in Western Australia

Abkürzung